Соколики (станція) — лінійна пасажирська залізнична станція Львівської залізниці, розташована у Турківському районі Львівської області поблизу колишнього села Соколики.
 Соколики — колишнє село у Турківському районі Львівської області.